Pacifiosoma är ett släkte av mångfotingar. Pacifiosoma ingår i familjen Diplomaragnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Pacifiosoma